Сен-Сова́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Сован — в департаменте Вьенна;
 Сен-Сован — в департаменте Приморская Шаранта.